Oliver Hart har flere betydninger:

 Oliver Hart (økonom) (født 1948), britiskfødt amerikansk økonom ved Harvarduniversitetet
 Oliver Hart (speedwaykører) (1912–1983), engelsk international speedwaykører
 Et pseudonym for den amerikanske rapper Eyedea